ФК „Милсами“ () е молдовски футболен отбор от град Орхей, Молдова. Основан е през 2005 г.

Клубът се състезава в най-високото ниво на молдовския клубен футбол – Националната дивизия. Основните клубни цветове са червено и бяло. Тимът играе домакинските си мачове на стадион „Комплексул Спортив Районал“, който разполага с 2539 седящи места. Носител е на националната купа на Молдова и суперкупата за сезон 2011/12. През сезон 2014 – 2015 г. става шампион на Молдова за първи път в своята история.

Срещи с български отбори 
„Милсами“ се е срещал с български отбори в официални срещи.

„Лудогорец“ 
С „Лудогорец“ се е срещал два пъти в мачове от Втория предварителен кръг на Шампионската лига. Първият мач се играе на 14 юли 2015 г. в Разград и завършва 1 – 0 за „Милсами“. Разградчани губят от Милсами и в реванша в Молдова, отстъпвайки с 1 – 2 на 21 юли 2015 г. в град Орхей.

Предишни имена

Успехи 
 Национална дивизия на Молдова
  Шампион (1): 2014/15
  Второ място (2): 2017, 2018
  Трето място (4): 2010/11, 2016/17, 2020/21, 2021/22

 Купа на Молдова
  Носител (2): 2011/12, 2017/18
  Финалист (1): 2015/16

 Суперкупа на Молдова
  Носител (1): 2012
  Финалист (1): 2015

 А дивизия на Молдова (2 ниво)
  Шампион (1): 2008/09

Европейска статистика

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Профил в DiviziaNationala.com 

Милсами
Орхей